Петнадесетото (XV) хилядолетие, обхваща периода от началото на 15 000 г. пр.н.е. до края на 14 001 г. пр.н.е.

Събития 
 15 000 пр.н.е. – Пещерата Ласко̀ в югозападна Франция

Хилядолетия